Dobrinje je lahko:
 Dobrinje, Bosna in Hercegovina, naselje v Bosni in Hercegovini
 Dobrinje, Tutin, naselje v Srbiji
 Dobrinje, Črna gora, naselje v Črni gori